Командный чемпионат мира по дартсу 2014 — 4-й командный чемпионат мира по дартсу, проходивший во  Гамбурге с  6 по 8 июня 2014 года. Команда Англии (Фил Тейлор и Адриан Льюис) защищала свой титул, но проиграла команде Голландии в финале. С 2014 года официальным спонсором турнира стала игорная компания Bwin.

Формат 
В турнире принимают участие 32 команды (16 сеяных и 16 несеяных). С этого года сетка турнира не предполагает наличие группового этапа. Правила каждого этапа таковы:
 Первый раунд — парные матчи до победы в пяти легах.
 Второй раунд, четвертьфиналы и полуфиналы — два одиночных матча до победы в четырёх легах. Если счет будет равным, играется третий, парный матч до победы в четырёх легах.
 Финал — финал играется до трёх очков и состоит из двух одиночных и одного парного матчей до победы в четырёх легах. Если после трёх матчей победитель не будет определён, игроки одиночных матчей меняются соперниками и играют снова с возможным пятым парным матчем до победы в четырёх легах.

Призовые 
С 2014 года призовой фонд турнира стал равен £200,000.

Участники

Основной турнир

См.также 
 Командный чемпионат мира по дартсу
Professional Darts Corporation
Дартс

Примечания

Ссылки 
Страница турнира на сайте PDC

2014 год в спорте